Die Palermo Ladies Open 2020 waren ein Damen-Tennisturnier in Palermo. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2020 und fand vom 3. bis 9. August 2020 statt. Es war das erste WTA-Turnier, das seit der COVID-19-Pandemie-Unterbrechung wieder ausgetragen wurde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Palermo Ladies Open 2020 fand vom 1. bis 3. August 2020 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Palermo